Андре́й Смирно́в:
 
 Смирнов, Андрей Андреевич (1905—1982) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Смирнов, Андрей Вадимович (род. 1958) — советский и российский философ.
 
 Смирнов, Андрей Вениаминович (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 
 Смирнов, Андрей Владимирович (род. 1978) — русский писатель-фантаст.
 Смирнов, Андрей Владиславович (1957—2019) — советский пловец.
 Смирнов, Андрей Геннадьевич (род. 1960) — советский и российский волейболист, тренер.
 Смирнов, Андрей Евгеньевич (род. 1980) — российский футболист.
 Смирнов, Андрей Кириллович (1895—1941) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Смирнов, Андрей Константинович (1967—2001) — советский и российский хоккеист.
 
 Смирнов, Андрей Сергеевич (род. 1941) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, киноактёр.
 Смирнов, Андрей Юрьевич (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Смирнов, Андрей (род. 1983) — латвиийский хоккеист.
 Смирнов, Андрей (род. 1992) — латвиийский хоккеист.